Jan Simoen (schrijver), een Belgische schrijver
 Jan Simoen (voetballer), een gewezen Belgische voetballer